Алексей Михайлович Матеша (; 1 января 1931 Хватовка (Могилёвская область), Белыничский район, Могилёвская область Белорусская ССР, СССР — 2011, Республика Беларусь) — белорусский невролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент АМН СССР, профессор.

Биография 
Родился 1 января 1931 года в селе Хватовка. В 1956 году окончил Витебский государственный медицинский университет. В 1966 году прошёл аспирантуру в Белорусском государственном медицинском университете. С 1966—2005 годах работал в Гродненском государственном медицинском университете, в котором с 1978—1998 год занимал должность заведующего отделением неврологии и нейрохирургии.

Научная деятельность 
Автор более 120 научных работ о влиянии лекарственных средств на нервную систему, клинических и иммунологических взаимосвязях при заболеваниях периферической нервной системы, лечение больных паркинсонизмом.

Публикации 
 
 
 Изменения иммунитета у пациентов с неврологическими проявлениями проявлениями поясничного остеохондроза под видом традиционной терапии. — Гродно, 1998. (в соавторстве).

Примечания

Литература 
 
 
 Республика Беларусь: энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 4. — Минск, 2007.
 Беларуская энциклопедия. У 18 т. Т. 10. — Мiнск, 2000.

Ссылки 
 Бялыніччына: Краязн. энцыкл. даведнік / Укл. М. Карпечанка. —Мн.: Выд. В. Хурсік, 2011. — С. 88.  ISBN 978-985-6888-64-2.
 Гісторыя кафедры неўралогіі і нейрахірургіі на сайте Гродненского государственного медицинского университета.
 Матеша, Алексей Михайлович (доктор медицинских наук; род. 1931) Национальная библиотека Беларуси.

Преподаватели Гродненского медицинского университета
Неврологи СССР
Неврологи Белоруссии